Heinrich Lieser ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Lieser (Politiker) (1879–1961), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Lieser (Unternehmer) (1891–1959), deutscher Geschäftsmann und Mäzen